MYR – codice valutario ISO 4217 del Ringgit malese, valuta della Malaysia